«Ваша честь» — форма обращения к судье.

Также может означать:
 «Ваша честь (телесериал, 2006)» — российско-белорусский сериал 2006 года.
 «» — израильский сериал 2017 года;
 «Ваша честь (телесериал, 2020)» () — американская адаптация 2020 года;
 «Ваша честь (телесериал, 2021)» — российская адаптация 2021 года;
 «» () — немецкая адаптация 2022 года.